Le Tournament of Champions 2005 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2005, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 19 au . Anthony Ricketts remporte le titre en battant le champion du monde et tête de série  Thierry Lincou en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2005
Squash en 2005
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2005